Медальо́н:
 Медальон — украшение круглой или овальной формы в ювелирном деле и архитектуре.
 Солдатский медальон, смертный медальон — жетон военнослужащего.
 Медальон — в кулинарии: кусочек мяса круглой или овальной формы.
 Медальон — фильмы:
 Медальон (фильм, 1946) — саспенс-фильм Джона Брама, производство — США.
 Медальон (фильм, 2003) — фильм Гордона Чана, производство — США и Гонконг.
 Медальон (фильм, 2012) — боевик Саймона Уэста, производство — США.
 Eagle Medallion — автомобиль Renault.